O Campo de Monserrate foi um estádio de futebol de Portugal, localizado em Viana do Castelo. O campo foi palco da final do Campeonato de Portugal de 1924–25.

Monserrate
Desporto em Viana do Castelo